Die K League Junior 2018 ist die 11. Spielzeit der südkoreanischen K League-U18-Fußballliga seit der offiziellen Einführung im Jahr 2008. Die Mannschaften sind in zwei Gruppen eingeteilt. Die besten vier in jeder Gruppe qualifizierten sich für den A-Jugend-Vereinspokal.

Modus 
Die Vereine spielen ein Zweirundenturnier aus, womit sich insgesamt für Gruppe A 20 Spiele und für Gruppe B 18 Spiele pro Mannschaft ergeben. Aufgrund der ungeraden Mannschaftsanzahl in Gruppe A pausiert pro Spieltag je eine Mannschaft. Es wird nach der 3-Punkte-Regel gespielt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Die Tabelle wird nach den folgenden Kriterien bestimmt:

 Anzahl der erzielten Punkte
 Tordifferenz aus allen Spielen
 Anzahl Tore in allen Spielen

Die Saison wird in Form von einer Hinrunde und einer Rückrunde ausgetragen. Am jeweiligen Ende der Hin- und Rückrunde qualifizieren sich die besten Vier Mannschaften aus jeder Gruppe zur A-Jugend-Vereinspokal.

Einen Abstieg gibt es nicht.

Teilnehmer und ihre Spielstätten 
Teilnahmeberechtigt sind alle K-League-Mitglieder. Die Mitglieder haben die Möglichkeit, ihre U18-Mannschaft für diese Liga anzumelden.

Hinrunde

Gruppe A

Torschützenliste (Gruppe A) 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Gruppe B

Torschützenliste (Gruppe B) 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Rückrunde 

Die K League Junior 2018-Rückrunde begann am 23. Juni 2018 und endete am 3. November 2018. Die besten Vier Mannschaften beider Gruppen qualifizierten sich für den A-Jugend-Vereinspokal 2018-Rückrunde.

Gruppe A

Torschützenliste (Gruppe A) 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Gruppe B

Torschützenliste (Gruppe B) 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Offizielle Website (englisch)
 Spielberichte Gruppe A (koreanisch)
 Spielberichte Gruppe B (koreanisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2018
2018